Чарльз Джонсон
 Джонсон, Чарльз (?—?) — автор «Всеобщей истории грабежей и смертоубийств, учинённых самыми знаменитыми пиратами», по ряду версий — псевдоним Даниеля Дефо.
 Джонсон, Чарльз (1949—2007) — американский баскетболист.
 Джонсон, Чарльз (1887—1967) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр.
 Джонсон, Чарлз Спёрджен (1893—1956) — американский социолог.